Бухло  - прізвище наступних осіб: 

 Беньямін Бухло (* 1941), німецький історик мистецтва 
Фріц Бухло (1909-1998), німецький футболіст
 Гюнтер Бухло (1923-1989), німецький бріолог